Conan může být: 
 poangličtěná verze gaelského mužského jména Conán, které znamená „malý vlk“ nebo „malý ohař“ a které je odvozeno z cú (jazykově přeměněno na „con“) znamenajícího ohař či vlk a zdrobňující přípony án
 francouzská verze bretonského jména Conan psaného v moderní bretonštině Konan, které se vztahuje ke gaelskému jménu („con“ nebo „kon“ znamená v bretonštině ohaři) a k velšskému jménu Cynan
 běžné příjmení v Bretani

Nositelé jména Conan

Skuteční lidé 
 Svatý Conan neboli Svatý Mochonna († 684) – biskup na ostrově Man a irský misionář
 Conan I. Bretaňský (927–992) – hrabě z Rennes a bretaňský vévoda
 Conan II. Bretaňský († 1066) – bretaňský vévoda
 Conan III. Bretaňský (1093(96) – 1148) – bretaňský vévoda
 Conan IV. Bretaňský (1138–1171) – bretaňský vévoda
 Arthur Conan Doyle (1859–1930) – britský spisovatel, autor postavy detektiva Sherlocka Holmese
 Conan O'Brien (* 1963) – americký televizní komik
 Jean Conan či Yann Gonan (1765–1834) – bretaňský spisovatel a básník
 Neal Conan (* 1949) – americký rozhlasový žurnalista

Bájné postavy 
 Conand – král pirátských Fomoriánů z irské mytologie
 Conán Maol – bojovník z irské mytologie
 Conán mac Lia – bojovník z irské mytologie, syn Liatha Luachra a pozdější spojenec mytického vojevůdce Fionna mac Cumhail

Polohistorické osobnosti 
 Conan Meriadoc, ve střední velštině Kynan Meriadoc a v moderní bretonštině Konan Meriadek (asi 305 – asi 395) – legendární první bretaňský vévoda
 Aurelius Conanus – synovec a následník britského krále Konstantina III. (6. století) – podle Geoffreye z Monmouthu

Fiktivní postavy

V literatuře 
 Barbar Conan – fiktivní postava povídek Roberta E. Howarda, která také vystupuje ve filmech Barbar Conan (1982 včetně remake z roku 2011) a Conan ničitel (1984) a kterou hrál Arnold Schwarzenegger

Ostatní 
 Conan Antonio Motti – fiktivní postava z Hvězdných válek: Epizoda IV – Nová naděje 
 Conan – hlavní postava animované série Future Boy Conan (未来少年コナン, Mirai šónen Konan) autora Hajao Mijazakiho (vysíláno od roku 1978)
 Conan Edogava – alias detektiva Šiničiho Kudóa, hlavní postavy mangy, anime a filmů Detektiv Conan autora Góšó Aojamy

Názvy míst 
 Conan – zkratka města Kaerconan opevněného Ambrosiem Aurelianem, králem Britů, může se jednat o dnešní Conisbrough
 Conan – komuna (správní jednotka) ve francouzském départementu Loir-et-Cher
 Saint Connan – vesnice v Bretani
 Kergonan – název několika vesnic v Bretani

Hry 
 Conan – několik her od stolních (deskových), přes hry na hrdiny po počítačové hry pro jednoho hráče až po hromadné hry na hrdiny po síti (MMORPG)
 Age of Conan: Hyborian Adventures – MMORPG společnosti Funcom s datem vydání květen 2008 
 Conan Exiles – survival videohra

Reference